Grande-Terre – wyspa we francuskim departamencie zamorskim Gwadelupa;
 Grande Terre – wyspa we francuskim archipelagu Wysp Kerguelena;
 Grande-Terre – wyspa we francuskiej zbiorowości zamorskiej Majotta;
 Grande Terre – wyspa we francuskim terytorium Nowa Kaledonia;